Афінаж  — технологічний металургійний процес очищування шляхетних металів від забруднювальних домішок; вид рафінування металів.

Золото та срібло (переважно) очищають електролізом (чистий метал осаджується на катоді). Платина та метали платинової групи очищається розчиненням у мінеральних кислотах і виділенням з розчину спеціальними реагентами, золото — насиченням розплавленого металу хлором (хлориди неблагородних металів стають леткими, а хлориди благородних металів спливають на поверхню).

Див. також 
 Рафінування металів

Література 
 
 Словник термінів, вживаних у законодавстві України
 J. Day and R. F. Tylecote, The Industrial Revolution in Metals (The Institute of Metals, London 1991).
 R. F. Tylecote, A History of Metallurgy (2nd edition, Institute of Materials, London 1992).

Посилання  
 
Металургія
Металознавство
Ювелірна справа
Методи розділення